Granitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Granitsch (1876–1956), österreichische Schriftstellerin 
 Susanne Granitsch (1869–1946), österreichische Malerin